«Off to See the World» — песня датской поп-группы Lukas Graham, выпущенная 5 октября 2017 года в качестве второго сингла к саундтреку из мультфильма «My Little Pony в кино». Песня была написана Кристофером Брауном, Лукасом Фокамером, Мортеном Дженсеном, Стефаном Форрестом, Мортеном Пилегардом и Дэвидом Лабрелем. Песня достигла своего пика под номером 9 в датском чарте синглов, а затем была использована в эпизоде «Лучше поздно, чем никогда» на канале NBC.

Список треков

Чарты

Еженедельные чарты

История выхода

Примечания 

Синглы 2017 года
Песни 2017 года
Синглы RCA Records
Песни из кинофильмов
Песни из мультфильмов